Plaats in Indonesië
 Pondok Pucung (Karang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Pondok Pucung (Pondok Aren), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam